Ханс Петер Турн (, 1943) — немецкий социолог, историк искусства.

Биография 

Учился философии, социологии, литературоведению, истории искусств в Гейдельберге, Франкфурте, Кёльне. В настоящее время — профессор социологии в Дюссельдорфской академии художеств.

Научные интересы 
Автор работ по исторической социологии культуры и искусства, по социологии повседневности. Публикатор и исследователь трудов Рене Кёнига.

Труды 
 Der Roman der unaufgeklärten Gesellschaft (1973)
 Soziologie der Kunst (1973)
 Soziologie der Kultur (1976)
 Kritik der marxistischen Kunsttheorie (1976)
 Der Mensch im Alltag. Grundrisse einer Anthropologie des Alltagslebens (1980)
 Die Kultur der Sparsamkeit (1982)
 Künstler in der Gesellschaft. Eine empirische Untersuchung (1985)
 Kulturbegründer und Weltzerstörer. Der Mensch im Zwiespalt seiner Möglichkeiten (1990)
 Der Kunsthändler. Wandlungen eines Berufes (1994)
 Bildmacht und Sozialanspruch. Studien zur Kunstsozilogie (1997)
 Die Vernissage. Vom Künstlertreffen zum Freizeitvergnügen (1999)
 Kultur im Widerspruch. Analysen und Perspektiven (2001)
 Farbwirkungen. Soziologie der Farbe (2007)

Признание 
Труды Турна переведены на французский, испанский, итальянский языки.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Дюссельдорфской академии художеств
 Хоруженко К. М. Культурология: Энциклопедический словарь

Социологи Германии
Социологи культуры
Социологи искусства
Историки искусства
Социологи по алфавиту